Lluís V de França (~967 - 987), rei de França l'any 987 
 Lluís V de Hessen-Darmstadt (Darmstadt, 1577 - Rheinfels, 1626), noble alemany de la Casa de Hessen 
 Lluís V de Wittelsbach (1315 - 1361), marcgravi de Brandenburg i comte de Tirol, duc de Baviera (1347-1349) i d'Alta Baviera (1349-1361)